Wilhelm Vatke ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Vatke (Theologe) (1806–1882), deutscher Theologe
 Wilhelm Vatke (Botaniker) (1849–1889), deutscher Botaniker